sumer nyelv
 sumer nép
 Sumer, ókori terület